Supertanker har flere betydninger:

 Supertanker – meget stort tankskib.
 Supertanker (album) – album af den danske rockgruppe Kliché.
 Supertanker (film) – dansk dokumentarfilm